Cinema gore, gènere de cinema de terror que se centra en el que és visceral i en la violència gràfica 
 Gore (Oklahoma), poble dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma 
 Biografies:
 Gore Verbinski (Oak Ridge, Tennessee, 1964), guionista i director de cinema estatunidenc 
 Gore Vidal (Wesy Point, 1925), escriptor estatunidenc 
 Al Gore (Washington DC, 1948), polític i ecologista nord-americà.
 Alfred Lado Gore (c. 1945), polític del Sudan del Sud, d'ètnia bari 
 Miscel·lània:
 Lepa sela lepo gore (traducció literal: Els pobles bonics cremen bellament), pel·lícula iugoslava de 1996 dirigida per Srđan Dragojević
 Demokratska Partija Socijalista Crna Gore (Partit Democràtic dels Socialistes de Montenegro). partit polític de Montenegro 
 Gore-Tex, teixits especials de tipus membrana, àmpliament utilitzats en la ...